Leo Talamonti (1914-1998) – giornalista, scrittore e divulgatore scientifico italiano
 Leonardo Talamonti (n. 1981) – ex calciatore argentino
 Rinaldo Talamonti (n. 1947) – attore italiano